Нурія Льягостера Вівес була чинною чемпіонкою. але цього разу не брала участі.

Меган Шонессі виграла титул, у фіналі перемігши Мартину Суху з рахунком 6-2, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2006